Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Garbiñe Muguruza remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Zakopalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Monica Niculescu et Klára Zakopalová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Hobart
Tennis en Australie en 2014
Tennis en janvier 2014